Вандлеви́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Коломбе-ле-Бель.

География 						
Ванделевиль расположен в 33 км к юго-западу от Нанси. Соседние коммуны: Желокур и Лалёф на севере, Торе-Лиоте и Этреваль на северо-востоке, Доммари-Эльмон на востоке, Водемон, Пюльне и Фекокур на юго-востоке, Трамон-Лассю и Трамонт-Эми на юго-западе, Баттиньи на северо-западе.

История 	
 На территории коммуны находятся следы галло-романской культуры.
 В 1097 году здесь был основан приорат от Сен-Леона Туля.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 206 человек.

Достопримечательности 
 Замок XVIII века.
 Церковь XII века, сильно повреждена во времена Французской революции.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель